Niemcy:
 Stendal – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Stendal – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Stendal
 Stendal – była wspólnota administracyjna

Stany Zjednoczone:
 Stendal – miejscowość

Zobacz też:
 Stendal-Uchtetal
 Stendhal